Сјенка се може односити на:
 Сјенка, оптичка појава која настаје заклањањем једног предмета другим од извора свјетла
 Сјенка, дио личности у Јунговој психологији
 Сенка, женско име